Бу́ря:
 Буря — очень сильный ветер.

В художественной культуре
 «Буря» () — трагикомедия Уильяма Шекспира (1611).
 «Буря» — картина Джорджоне.
 «Буря» () — картина Августа Макке (1911).
 «Буря» — концертный альбом группы «Lumen» (2007).
 «Буря» — двенадцатый эпизод американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
 «Буря» — станция из телесериала «Остаться в живых».

Фильмы
 «Буря» — историческая мелодрама Сэма Тейлора, Льюиса Майлстоуна и Виктора Туржанского (США, 1928).
 «Буря» — несохранившийся фильм Павла Долины по сценарию Н. Биязи (СССР, 1928).
 «» (Nevjera) — историческая мелодрама Владимира Погачича (Югославия, 1953).
 «» — фильм Альберто Латтуады по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (Италия, Франция, Югославия, 1958).
 «» — фильм Дерека Джармена, экранизация пьесы Шекспира (Великобритания, 1979).
 «» — приключенческая комедия Пола Мазурски, адаптация пьесы Шекспира (США, 1982).
 «Буря» (Aandhi-Toofan) — фильм Баббара Субхаша с Шаши Капуром в главной роли (Индия, 1985).
 «Буря», или «Беспощадный шторм» — фильм Уве Болла (2009).
 «Буря» — фэнтезийный фильм Джули Тэймор по пьесе Шекспира (США, 2010).
 «Буря» — фильм-спектакль Джереми Херрена и Яна Расселла по пьесе Шекспира (Великобритания, 2014).
 «Буря» — постановка пьесы «Буря», режиссёр .
 «» () — комедийный сериал Метина Балекоглу (Турция, 2006).

Спорт
 «Буря» — название футбольного клуба «Буревестник» из Москвы в 2004—2009 годах.

В истории
 Акция «Буря» — военная операция подразделений Армии Крайовой против немцев (1944).
 Операция «Буря» — совместная военная операция армий Хорватии и Боснии и Герцеговины против Сербской Краины в августе 1995 года.

Военная техника и оружие
 «Буря» — одна из первых экспериментальных РЛС («зенитный радиоискатель»), созданная в Советском Союзе в 1935 году НИИ-9.
 «Буря» — советская крылатая ракета, разрабатывалась во второй половине 1950-х годов в СССР в КБ С. А. Лавочкина.
 Х-22 «Буря» — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности.
 Изделие ДМ «Буря» — советский стрелково-гранатомётный комплекс малого демаскирующего действия.
 «Буря» — малый ракетный корабль проекта 22800 Военно-морского флота России, заложен в 2016, спущен на воду в 2018 году.

Персоналии
 Буря, Артём Александрович (род. 1986) — российский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Буря, Екатерина Гавриловна — трактористка совхоза «Россия» Новониколаевского района Волгоградской области, Герой Социалистического Труда.

Географические названия
 Буря — село в Габровской области Болгарии.
 Буря — село в Зиминском районе Иркутской области России.

См. также 
 Буря в пустыне — операция в ходе войны в Персидском заливе.
 Буря в стакане (значения)
 Буря столетия (значения)
 Tempest (значения)

Примечания